Anguiano bezeichnet:
 Anguiano (La Rioja), eine Gemeinde in La Rioja, Spanien

Anguiano ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Anguiano Munguito (1882–1964), spanischer Politiker und Gewerkschafter
 Erick Anguiano (* ~1980), guatemaltekischer Badmintonspieler
 Heriberto Anguiano (1910–??), mexikanischer Moderner Fünfkämpfer
 Raúl Anguiano (1915–2006), mexikanischer Wandmaler
 Rubén Anguiano (1950–2020), mexikanischer Fußballspieler